De Copa Libertadores 1966 was de zevende editie van dit continentale voetbalbekertoernooi van de CONMEBOL.

Het was het eerste toernooi waaraan ook de nummers twee van de nationale competities deelnamen. Om deze reden schreef Brazilië geen clubs in omdat de Braziliaanse voetbalbond het standpunt huldigde dat het toernooi exclusief voor landskampioenen bestemd moest blijven. Ook uit Colombia nam geen club deel, dit vanwege het in 1964 ontstane dispuut tussen de CONMEBOL en de Colombiaanse voetbalfederaties Adefútbol en Fedebol.

Aan deze editie namen zeventien clubs deel. Deelnemers waren de landskampioenen en nummers twee van Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela en de titelhouder CA Independiente (eindigde als 12e in de Argentijnse competitie).

Het toernooi begon op 30 januari en eindigde op 20 mei. Peñarol uit Uruguay veroverde na 1960 en 1961 voor de derde keer de titel door in de finale over drie wedstrijden CA River Plate uit Argentinië te verslaan.

Als winnaar van deze editie speelde Peñarol tegen Real Madrid, de winnaar van de Europacup I, in de zevende editie van de wereldbeker voetbal.

Groepsfase

Groep 1
De 30 wedstrijden werden tussen 5 februari en 24 maart gespeeld.

Groep 2
De 12 groepswedstrijden werden tussen 27 februari en 20 maart gespeeld. De benodigde play-offwedstrijd tussen Club Guaraní en Club Olimpia om de tweede positie werd op 23 maart gespeeld.

Groep 3
De 30 wedstrijden werden tussen 30 januari en 23 maart gespeeld.

Halve finale

Groep A

Groep B

Finale

Kampioen

Copa Libertadores
Voetbal in 1966